«Яндекс. Народ» — інтернет-сервіс безкоштовного хостингу від російської компанії Яндекс. Станом на грудень 2010 заявлялось про 3 млн сайтів, що розташовувались на ньому.

17 січня 2013 року Яндекс закрив сервіс з надання функцій файлообміну з можливістю зберігання файлів розміром до 5 ГБ, зробивши всі інструменти для завантаження та обміну файлами доступними лише в хмарному сховищі даних Яндекс.Диску.

31 січня 2013 стало відомо про передачу хостингу вебсервісу uCoz, у зв'язку зі зниженням його популярності. 8 і 25 квітня сайти, створені на «Народ 1» і «Народ 2» відповідно, були переведені на uCoz.

Можливості хостингу 
 доменне ім'я третього рівня виду «login.narod.ru», або «login.narod2.ru».
 необмежений простір для сайту;
 FTP-закачування файлів на сервер (виду ftp://login.ftp.narod.ru).

До серпня 2009 було також доступне створення гостьової книги, опитувань та анкет, лічильників, форуму та чату.

Показ реклами 
Згідно угодою користувача, Яндекс має право показувати рекламну інформацію на сайті користувача. За замовчуванням ця реклама демонструється в невеликому спливаючому вікні, яке автоматично згортається через деякий час. Якщо власника сайту такий формат не влаштовує, він може замість нього розмістити у верхній частині сторінки банер. Власники сайтів з великим числом відвідувачів, можуть брати участь у рекламній мережі Яндекса та отримувати дохід від показів реклами.

Спочатку рекламу можна було повністю відключати, і ця послуга була платною, але, за словами представників Яндекса, за весь час існування їй скористалося незначна кількість користувачів. Через це послугу відключили.

Див. також 
 Яндекс.Диск
 Сайти Google
 uCoz

Примітки

Посилання 
 Яндекс. Народ 

Народ
Файлообмінники